Cegielnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Cegielnia, village 
dans la voïvodie de Silésie
 Cegielnia, village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Cegielnia, village 
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Cegielnia, village 
dans la voïvodie de Lublin
 Cegielnia, village du powiat de Hrubieszów 
 Cegielnia, village du powiat de Janów Lubelski 
 Cegielnia, village du powiat de Lubartów 
 Cegielnia, village du powiat de Lublin
dans la voïvodie de Podlachie
 Cegielnia, village du powiat de Białystok
dans la voïvodie de Mazovie
 Cegielnia, village du powiat de Grójec
 Cegielnia, village du powiat de Płock 
 Cegielnia, village du powiat de Przasnysz 
 Cegielnia, village du powiat de Wołomin
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Cegielnia, village du powiat de Krotoszyn
 Cegielnia, village de la gmina de Kleczew 
 Cegielnia, village de la gmina de Wilczyn
dans la voïvodie de Poméranie
 Cegielnia, village du powiat de Chojnice
 Cegielnia, village du powiat de Wejherowo